Клергу́, Клерґу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на південь від Парижа, 85 км на південний схід від Ліможа, 17 км на схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 195 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 392,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Клергу на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Клергу на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез